Га́тчинская улица:
 Гатчинская улица — улица в Москве.
 Гатчинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
Гатчинская улица — улица в Самаре.